Hugo Söderström kan syfta på:

* Hugo Söderström (1896–1967), svensk jurist
 Hugo Söderström (1902–1978), svensk bandy- och fotbollsspelare